Burradon – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Burradon – miejscowość w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia)